Genesee kan avse:
 Genesee River – en flod  i norra USA 
Genesee, Colorado – en ort i USA
Genesee, Idaho – en ort i USA
Genesee, New York – en ort i USA
Genesee, Wisconsin – en ort i USA